Detta är en lista över sjöar i Sollefteå kommun baserad på sjöns utloppskoordinat. Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista eller kategorin Insjöar i Sollefteå kommun.

Lista

Sollefteå kommun
 Lista